Paralympiska sommarspelen 1980 var de femte paralympiska spelen. De hölls i Arnhem, Nederländerna.

Sporter 
De tävlande delades in i fyra olika kategorier efter funktionsnedsättning: amputerade, CP-skadade, synskadade och rullstol. Det var första gången som CP-skadade deltog i paralympiska spel. En nyhet på programmet var volleyboll.

 Bågskytte
 Friidrott
 Dart
 Goalball
 Bowls
 Skytte
 Simning
 Bordtennis
 Volleyboll
 Tyngdlyftning
 Rullstolsbasket
 Rullstolsfäktning
 Brottning

Medaljställning

Deltagande delegationer 
43 delegationer deltog vid spelen i Arnhem 1980.

Källor

Externa länkar
Internationella parlympiska kommittén